Krosienko
 Krosienko, ukr. Коросне – wś, rejon przemyślański

Przypisy